La Pierre de Jovénia est le premier tome de la série de bande dessinée Les Légendaires créée par Patrick Sobral. Ce tome est sorti le .

Résumé 
Les premières pages du livre narrent l'existence d'un sorcier maléfique nommé Darkhell, dont l'objectif est de conquérir le monde médiéval d'Alysia, mais dont les plans de conquête sont sans cesse déjoués par un groupe de cinq justiciers appelés les Légendaires. Un jour, Darkhell acquiert la pierre magique de Jovénia, l'une des six utilisées par les dieux pour créer Alysia il y a des millénaires, et compte s'en servir pour retrouver jeunesse et puissance. Alors qu'il est sur le point d'y parvenir, les Légendaires font irruption dans son château et engagent le combat. Or, au cours de l'affrontement, la pierre de Jovénia est brisée et libère une onde de choc qui terrasse instantanément Darkhell. Les retombées magiques de la pierre s'étendent alors sur toute la surface du globe et fait retrouver un âge enfantin à chacun de ses habitants, y compris les Légendaires, qui sont désignés comme responsables de l'accident par leurs semblables. Rejetés par le peuple, les Légendaires se séparent et s'exilent en des contrées reculées.

Deux ans plus tard, le chevalier Danaël, l'ancien leader des légendaires, réunit l'équipe pour une ultime mission mission : retrouver la pierre magique de Crescia grâce à l'ancienne carte qu'il a retrouvée quelques mois auparavant, dont le pouvoir permettra d'annuler "l'effet Jovénia". Les autres membres des Légendaires sont Gryfenfer, alias Gryf, l'homme bête aux griffes indestructibles ; Jadina, la princesse magicienne bannie de son château après l'accident Jovénia ; Shimy, l'elfe élémentaire, qui contrôle l'eau, la terre et le feu ; et Razzia, le colosse gourmand. Une fois arrivés dans la région de Klafooty, les Légendaires sauvent d'un troll un garçon du nom d'Elysio. Ce dernier, doté d'un oiseau de compagnie appelé Vertig, explique être frappé d'amnésie depuis l'accident Jovénia, ce qui fait qu'il ne contrôle pas très bien ses pouvoirs magiques. Il montre alors un autre exemplaire de la carte découverte par Danaël, censée être unique. Elysio accepte d'accompagner les Légendaires dans leur quête, ce qui n'est pas de l'avis de Gryf et Shimy. Lors d'un passage dans les montagnes, Elysio sauve Gryf d'une chute mortelle en se blessant au passage ; celui-ci met alors ses réticences de côtés et promet de faire tout ce qu'il pourra afin de lui rendre la mémoire. 

À la suite d'une mauvaise réaction de la part d'Elysio, les Légendaires et lui se retrouvent poursuivis par un essaim d'énormes abeilles et doivent se réfugier dans un champ de plantes géantes. A la vue de celles-ci, les abeilles font aussitôt demi-tour. Alors que Gryf et Danaël sont en désaccord sur le responsable de leur attaque, Elysio entre en transe et prononce d'étranges paroles ; des êtres à moitié végétaux sortent alors de terre et se mettent à attaquer les Légendaires, tandis qu'Elysio sort de sa transe et dit ne pas se rappeler ce qui vient de se passer. Alors que tous ses compagnons sont neutralisés, Elysio déchaîne sans le vouloir une vague d'énergie qui élimine une grande partie des hommes-plantes et libère ses amis du même coup. Intrigués, les survivants s'approchent de lui, et, désolés, s'excusent auprès de lui, affirmant ne pas s'être rendu compte qu'il était leur créateur, Darkhell, le Sorcier noir.

Réception

Accueil critique 

Le site web Bédéthèque recense 59 votes de lecteurs qui, en moyenne, donnent une note de 3,2/5 à la bande dessinée. 

Les avis de SensCritique sont similaires, puisque 889 personnes mettent 6,3/10 à la bande dessinée en moyenne.

Ventes 
Si la bande dessinée ne semble être apparue dans aucun des classements des meilleures ventes GFK Livres Hebdo ou BD zoom en France, son nombre d'exemplaires vendus au total a fortement augmenté de 2004 à 2013. Selon une étude GFK de décembre 2013, reprise par le site web des Éditions Delcourt, près de  avaient été vendus en 2004. Les ventes totales semblent avoir quadruplé deux ans plus tard. En tout,  sont atteintes en 2007. À la suite du succès des autres tomes de la série, les caps des , des , des  et des  sont atteints respectivement en 2009, 2010, 2011 et 2012 par La Pierre de Jovénia. 

Fin 2013 - début 2014, près dix ans après sa sortie, le cap des  est atteint. En 2014, l'album se vend à près de , soit la meilleure performance de vente annuelle du tome, ce qui lui permet d'atteindre  en novembre.

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 2004
Album des Légendaires